Elston Howard Turner (n. 1959), ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Elston Howard Turner jr. (n. 1990), cestista statunitense, figlio del precedente